Nationales Kulturgut steht für:

 allgemein Denkmale nationaler Bedeutung, siehe Kulturgut nationaler Bedeutung
 speziell Bauten als Erinnerungsort für die Idee der Nation, siehe Nationaldenkmal

Nationale Schutzkategorien – zu den Objekten siehe jeweils dort:
 eine Kategorie der Bundesebene in Deutschland (§ 6 Abs. 1 KGSG), siehe Kulturgutschutzgesetz (Deutschland) #Nationales Kulturgut
 Kulturgut von nationaler Bedeutung in der Schweiz (A-Objekte), siehe Schweizerisches Inventar der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung

Siehe auch:
 Nationalmonument – auch zu anderen Sprachen
 Nationales Kulturdenkmal – auch zu anderen Sprachen